Adair County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Adair County, Iowa
 Adair County, Kentucky 
 Adair County, Missouri
 Adair County, Oklahoma